Высокая:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Высокая — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Высокая — деревня в Кормянском районе Гомельской области.

Россия 
 Высокая — деревня в Пинежском районе Архангельской области.
 Высокая — деревня в Иглинском районе Башкортостана;
 Высокая — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области;
 Высокая — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области;
 Высокая — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Высокая — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Высокая — деревня в Никольском районе Вологодской области, Завражское сельское поселение.
 Высокая — деревня в Никольском районе Вологодской области, Зеленцовское сельское поселение.
 Высокая — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Высокая — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Высокая — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Высокая — деревня в Павинском районе Костромской области.
 Высокая — деревня в Кадошкинском районе Мордовии.
 Высокая — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.

Другое 
 Высокая — гора на восточном склоне Среднего Урала, в центре Нижнего Тагила;
 Высокая — вершина в средней части острова Уруп;
 Высокая — гора, одна из вершин предгорья Западного Саяна, в верховьях реки Малый Абакан;
 Высокая — река в Костромской области
Высокая — банка в южной чсти Южных Сандвичевых островов